Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club K. Lierse SK hebben getraind vanaf 1920 tot op heden.

Lierse SK, Lijst van trainers van
Koninklijke Lierse Sportkring
Trainers
Trainers